Den sovětské okupace může znamenat:

 Den sovětské okupace (Gruzie) – výročí 25. února 1921
 Den sovětské okupace (Moldávie) – výročí 28. června 1940
 Den okupace lotyšské republiky – výročí 17. června 1940